Веди — третья буква всех славянских и большинства прочих кириллических азбук.
 Веди (город) — город в Армении в области Арарат.
 Веди (река) — река в Армении, левый приток Аракса.

См. также 
 Веда